Robert Sutton (1594-1668), député royaliste anglais ;
 Robert Sutton (1662-1723), diplomate anglais ;
 Robert Sutton de Clonard (1751-1788), navigateur irlandais ;
 Robert Sutton (1911-1977), skipper américain ;